Скорошице:

 Скорошице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ныский повят, Опольское воеводство.
 Скорошице — остановочный пункт железной дороги в селе Скорошице в гмине Скорошице.